Фердинанд Столічка — австрійський біолог та мандрівник
 Столічка — острів, Північний Льодовитий океан, Архангельська область, Росія